Жак Мьошаль () — бельгійське ім'я.

Відомі носії:

 Жак Мьошаль (1900–1956) — футболіст
 Жак Мьошаль (1913–2004) — архітектор

Сторінки зі списками однофамільців-тезок